Улыбин — русская фамилия.

 Улыбин, Василий Иванович (1916—2007) — генеральный директор «Кировского завода», Герой Социалистического Труда (1975).
 Улыбин, Иван Константинович (1916—1979) — Герой Советского Союза (1945).
 Улыбин, Михаил Витальевич (род. 1971) — российский шахматист, гроссмейстер.

 Улыбина, Людмила Анатольевна (род. 1996) — российская биатлонистка.
 Улыбина, Светлана Григорьевна (род. 1946) — советская и российская актриса.

См. также 
 Улыбино